A 10ª edição da Vuelta decorreu entre 23 de abril a 8 de Maio de 1955, A corrida foi composta por 15 de etapas, num total de mais de 2740 km, com uma média de 33,799 km/h. A corrida começou e terminou em Bilbau.

Etapas

Classificações 

1955
1955 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1955